Тувинский государственный театр кукол (Тувинский театр кукол) — первый профессиональный театр кукол в Республике Тыва.

История театра 
Учреждён решением Правительства Республики Тыва 8 февраля 2013 года. Учредителем театра является Министерство культуры Республики Тыва.
Театр был создан в ходе реорганизации Тувинского национального музыкально-драматического театра им. В Кок-оола. Первоначально штат театра составляли десять актёров, выпускники театральных вузов города Ярославля и Москвы. В 2021 году пополнился пятью молодыми выпускниками Российского государственного института искусств г.Санкт-Петербург . На 2022 год в штате театра пятнадцать актеров.  Открытие первого театрального сезона состоялось 15 ноября 2013 года. Были представлены премьеры двух новых спектаклей Заслуженного деятеля Республики Тыва режиссёра театра кукол Светланы Ондар: «Почему летучая мышь прячется от всех» и «Очень простая история».

Награды и достижени 
Государственное бюджетное учреждение «Тувинский государственный театр кукол» - обладатель Премии Министерства культуры Республики Тыва «За достижения в области культуры и искусства - Лучшее учреждение» 2018 год;
 2013 — номинация «Лучшее пластическое решение» за спектакль «Кыс-Халыыр» Галины Доржу в IV Московском открытом фестивале малых форм для детей «Сказочный мир».
 2014 — спектакль «Четыре непрожитые жизни Пор-Бажына» в постановке Эрдэни Жалцанова вошёл в LONG LIST Национальной театральной премии «Золотая маска».
 2015 — спектакль «BELEK» в постановке Айдыса Чадамба включён в LONG LIST Национальной театральной премии «Золотая маска».
 2015 — спектакль по пьесе Юлии Йонушайте «Я солдат, мама» в постановке главного режиссёра театра Светланы Ондар победил в трёх номинациях I-го Забайкальского театрального фестиваля спектаклей для подростков «Крылья будущего» в городе Чита: «Лучшая постановка современной пьесы» (режиссёр — Светлана Ондар), — «Необыкновенное в обыкновенном» (Номинация детского жюри); «Лучшая мужская роль» (актёр — Айдыс Чадамба).
 2017 — спектакль «Белек» («Подарок») стал победителем в номинации «Лучший спектакль» на III Международном фестивале театров кукол «Путь кочевника» в Улан-Удэ. 
 2019 — спектакль «BELEK» удостоен дипломом лауреата Международного фестиваля КУКART-25 лет, в следующих номинациях: «Лучший спектакль»,«Лучший режиссер»,«Лучший актерский ансамбль».
 2022  — спектакль « Я-Будда!» удостоен диплома специальный приз жюри : «За уникальность художественного поиска»  II Межрегионального фестиваль-конкурса театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока TERRA MAGICA

Репертуар 
 «Не улетай». А. Болдинов, режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная сказка, дипломный спектакль МСИК. 3+
 «Три поросёнка». Английская народная сказка, режиссёр Вячеслав Борисов. 3+
 «Сердце самурая». М. Тикамицу, режиссёр Вячеслав Борисов. 5+
 «Кыс-Халыыр». По мотивам тувинской легенды о любви, режиссёр Галина Доржу. 5+
 «Чудо в перьях». Н. Гернет, Т. Гуревич, дипломный спектакль выпускников МСИК. 5+
 «Кангывай-Мерген». Теневой спектакль по мотивам тувинской сказки, режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Почему летучая мышь прячется от всех». Э. Мижит, режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Очень простая история». М. Ладо, режиссёр Светлана Ондар. 14+
 «Газетные герои». У. Шекспир, режиссёр Светлана Ондар. 8+
 «Новогодний бал Золушки». Е. Шварц, режиссёр Светлана Ондар 3+
 «Приключение кузнечика Кузи». М . Пляцковский, режиссёр Аржана Дамдын. 3+
 «Четыре непрожитые жизни Пор-Бажына». По мотивам тувинских сказок, режиссёр Эрдени Жалцанов. 5+
 «Шаг шаанда» («Давным-давно»). Л. Кан-оол, режиссёр Светлана Ондар. 5+
 «Тойлу». С. Монгуш, режиссёр Александр Ствасский. 5+
 «Сказки нянюшки». А. Пушкин, режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Сказка нянюшки о золотом Петушке». А. Пушкин, режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Я солдат, мама». Ю. Йонушайте, режиссёр Светлана Ондар. 14+
 «Мэри Поппинс и её друзья». П. Трэвэрс, режиссёр Вячеслав Борисов. 5+
 «В поисках Деда Мороза и Снегурочки». Режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Бодарал» («Возрождение»). Ч. Ондар, режиссёр Альберт Хомушку. 10+
 «Похождение жука-носорога». К. Паустовский, режиссёр Светлана Ондар. 5+
 «Белек» («Подарок»). С. Сарыг-оол, режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Перо чёрного грифа». С. Шойгу, режиссёр Айдыс Чадамба. 5+
 «Муха-Цокотуха». К. Чуковский, режиссёр Аражана Дамдын. 3+
 «Магия новогодней съёмки». Режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Братья-не разлей вода». По мотивам тувинских народных сказок, режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Шёпот леса». Л. Чарская, режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Кезер». По мотивам тувинского эпоса, режиссёр Айдыс Чадамба. 8+
 «В яранге горит огонь» Ж. Витензон, режиссёр Светлана Ондар. 3+
 «Новогоднее космическое приключение». Режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Тоолкуужук» . По мотивам тувинских народных сказок, режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Щелкунчик, сон в рождественскую ночь» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» , режиссёр Айдыс Чадамба. 6+
 «Шагаам чараш чанчылдары» театрализованное представление по мотивам тувинских народных сказок , режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Поиграйка» театрализованное представление, режиссёр Уран Монгуш 3+
 «Придет серенький волчок» по пьесе Д. Войдака, режиссер Светлана Ондар 3+
 «Тайны безопасной планеты» Интерактивный спектакль Р.Мусаева , режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Иссумбоси .Путь маленького самурая»  по мотивам японской народной сказки , режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Рикки-Тикки-Тави» индийские фантазии Р.Киплинга, режиссёр Янина Дрейлих , 3+
 «Свеча» кукольная драма К.Симонова, режиссер Светлана Ондар, 10+
 «Хорлоо» по мотивам румынской народной сказки "Солнышко и снежные человечки" А.Веселова, режиссер Аржана Дамдын, 3+
 «Степь» В.Петров, историческая притча, режиссёр Айдыс Чадамба 10+
 «Медной горы Хозяйка» по мотивам уральских сказов П. Бажова , режиссер Светлана Ондар, 5+
 «Волшебная зима. Подарок для принцессы» волшебная сказка Ю.Ладыгина, режиссёр Айдыс Чадамба. 3+
 «Я - Будда!» притча В. Хаптаханов, Б.Манджиев, режиссер Борис Манджиев 12+
 «Как спасти Дерево» дипломный спектакль выпускников РГИСИ , режиссер Амела Вученович 3+
 «О чем поет душа...» дипломный спектакль -концерт выпускников РГИСИ , режиссер Амела Вученович 10+
 «Ортеке» музыкальная сказка , режиссёр Айдыс Чадамба. 5+
 «Легенда о Туве» по мотивам тувинских легенд, режиссер Светлана Ондар  12+
 «Кижи толу»  по мотивам повести Шангыр-оола Суван «Родная кровь», режиссер Айдыс Чадамба 10+
 «Маскарад» по мотивам пьесы М.Ю.Лермонтова , режиссер Светлана Ондар 12+
 «Колобок» по мотивам русской народной сказки, постановка Сай-Суу Монгуш, консультант режиссер Светлана Ондар 1+
 «Зомби-Бенд» музыкально пластический хоррор по мотивам Бременских музыкантов, постановка Аржана Дамдын 12+ 
 «Вечноживущая» спектакль о гениальной девочке Наде Рушевой по пьесе Виктории Хомушку, Режиссер Айдыс Чадамба 6+

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГБУ «Тувинский государственный театр кукол»
 «Сказки нянюшки Пушкина для самых маленьких в театре кукол». Министерство культуры РТ

Кукольные театры России
Культура Кызыла
Театры Тывы